Тит Отаци́лий Красс () — имя нескольких римских политиков:
 Тит Отацилий Красс — консул 261 года до н. э.;
 Тит Отацилий Красс — двукратный претор (в 217 и 214 годах до н. э.), сын предыдущего.